Glyphyalinia carolinensis är en snäckart som först beskrevs av Cockerell 1890.  Glyphyalinia carolinensis ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
carolinensis